Niemcy:
 Bubendorf – dzielnica Frohburga

Szwajcaria:
 Bubendorf – gmina w kantonie Bazylea-Okręg, w okręgu Liestal
 Bubendorf – dawna nazwa gminy Boncourt